Cecina (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Livorno
Cecina (gerecht), een typisch Toscaans gerecht
Cecina (slak), een geslacht van slakken
Cecina (rivier), een rivier in Toscane
Aulus Caecina Alienus, een Romeinse bevelhebber
Gens Caecina, een oude Etruskische familie